Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Butra – polski samorządowiec, lekarz weterynarii i urzędnik państwowy
 Jan Butra – polski inżynier górnik